Глисерио Бадильес () — филиппинский шахматист, национальный мастер.

Входил в число сильнейших шахматистов Филиппин 1950 — начала 1970-х гг. Был известен под прозвищем «Себуанский Шахматный Лев».

В составе сборной Филиппин участник трех шахматных олимпиад (1956, 1964 и 1972 гг.). В 1956 г. играл на 1-й доске (по свидетельству очевидца, лидером команды должен был стать действующий чемпион страны Ф. Кампоманес, но тот сослался на усталость и попросил Бадильеса поменяться досками).

Также Бадильес участвовал в шахматной олимпиаде 1968 г. Он приехал на олимпиаду в качестве тренера сборной Филиппин, а потом сыграл за команду Гонконга, которая приехала с тремя шахматистами в составе. При этом Бадильес показал лучший результат среди запасных участников, набрав 11½ из 14 (остальные участники команды Гонконга в сумме набрала только 17½).

В 1963 г. представлял Филиппины в зональном турнире.

В 1967 г. участвовал в показательных выступлениях Р. Фишера (сеанс одновременной игры с часами для сильнейших филиппинских шахматистов в Мералько).

Участник сильного по составу международного турнира в Маниле (1968 г.).

В курортном поселке Моальбоаль на острове Себу проводится мемориал Бадильеса.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Г. Бадильеса в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Бадильеса на сайте 365Chess

Шахматисты Филиппин
Шахматисты Гонконга
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад